Silverwing – romanzo di Kenneth Oppel del 1997
 Silverwing – serie di romanzi di Kenneth Oppel
 Silverwing – serie televisiva animata del 2003, tratta dai romanzi di Kenneth Oppel
 Silverwing – brano degli Arch Enemy del 1999, dall'album Burning Bridges
 Silverwing – singolo di Jennie Tebler del 2005